Nattages é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Parves para a criação da nova comuna de Parves-et-Nattages.

Demografia 
Em 2006 Nattages apresentava uma população de 528 habitantes, distribuídos por 280 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain